Utrwalacz (kąpiel fotograficzna)
 Utrwalacz fotograficzny
 Utrwalacz zapachu (fiksator)

Zobacz też 
 fiksatywa
 fiksacja
 utrwalanie (proces fotograficzny)
 medal utrwalaczy